Клементина — женское имя латинского происхождения. В переводе означает «милостивая». Производное от имени .

Персоналии 
 Клементина Бельгийская (1872—1955) — принцесса Бельгийская, герцогиня Саксонская, принцесса Саксен-Кобург-Готская.
 Клементина Орлеанская (1817—1907) — французская принцесса, после замужества принцесса Саксен-Кобург-Готская и герцогиня Саксонская.
 Ануарите Клементина (1939—1964) — блаженная Римско-Католической Церкви.
 Клементина Карнейру де Моура (1898—1992) — португальская художница.

В произведениях 
 «Клементина» — советский художественный фильм 1965 года.
 «Клементина» — мультсериал.
 Клементина — персонаж компьютерной игры The Walking Dead.
 Клементина — главная героиня фильма «Вечное сияние чистого разума».

Прочее 
 (252) Клементина — астероид, открытый в 1885 году.
 Клементина — город и муниципалитет в Бразилии, штат Сан-Паулу.
 «Клементина» — космический зонд, который произвёл фотосъёмку Луны в 1994 году.

См. также 
 Клементин — гибрид двух видов растений рода Цитрус ()

Женские имена
Имена латинского происхождения